Ску́мбриевые  — семейство лучепёрых рыб из отряда скумбриеобразные (Scombriformes), в состав которого включают 51 вид в 14 родах. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Для них характерно удлинённое веретеновидное тело, тонкий и сжатый с боков хвостовой стебель с 2—3 килями и наличие дополнительных плавничков позади мягкого спинного и анального плавников. Это быстрые пловцы, хорошо приспособленные к активной жизни в водной толще.

Отличительным признаком семейства является костное кольцо вокруг глаз. У скумбриевых два спинных плавника, оба из которых могут складываться в специальную борозду на спине. Между спинным и хвостовым плавником находится ряд более мелких плавников, помогающих избегать образования водоворотов при быстром движении. Хвостовой плавник широко раздвоен. Тело покрыто мелкой чешуёй или голое в задней части. В передней части крупные чешуи образуют панцирь. Боковая линия изогнута или волнообразная, иногда с поперечными ветками. Грудные плавники расположены высоко, брюшные на груди, с колючкой и 5 лучами. Позвонков 31—66.

Размер представителей семейства варьирует от 20 см до более чем 4,5 м. Эта рекордная величина была зарегистрирована у обыкновенного тунца. Скумбриевые являются хищниками, обитающими в открытом океане. На охоте они могут развивать большую скорость. Икра и личинки встречаются только вблизи побережий.

Некоторые виды скумбриевых имеют несколько более высокую температуру тела, чем окружающая вода. Также у этих видов жабры в течение эволюции срослись с фильтровальными приспособлениями и более неподвижны.

Хозяйственное значение 
Мясо крупных видов скумбрий накапливает ртуть, содержащуюся в морской воде, в связи с чем Управление контроля качества продуктов и лекарств США (FDA) порекомендовало воздержаться от употребления скумбрий вида  беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Систематика 
В семействе выделяют два подсемейства, содержащие 15 родов рыб.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<div class="overflowbugx" style="overflow:auto;border=1">{{cladogram|title=Филогенетические связи внутри семейства скумбриевых
 |align=left
 |caption=Cladogram: Thunnus (на рисунке внизу справа) — один из пяти родов, образующих трибу Thunnini
 |cladogram={{clade| style=font-size:80%;line-height:82%;width:800px;
    |label1=семейство Scombridae
    |1={{clade
        |label1=подсемейство
        |1=
        |label2=подсемейство
        |2={{clade
            |label1=Scombrinae
            |1={{clade
                |1=
                |2={{clade
                    |1=
                    |2={{clade
                        |1=
                        |2={{clade
                            |label1=триба Thunnini
                            |1={{clade
                                |label1=Тунцы
                                |1={{clade
                                    |1=Allothunnus, южные тунцы
                                    |2={{clade
                                        |1=Auxis, макрелетунцы
                                        |2={{clade
                                            |1=Euthynnus, малые тунцы
                                            |2={{clade
                                                |1=Katsuwonus, полосатые тунцы
                                                |2=
                                                }}
                                            }}
                                        }}
                                    }}
                                }}
                            }}
                        }}
                    }}
                }}
            }}
        }}
    }}
}}
</div>

 Макрель 
Макрель — общее название многих разновидностей рыб, в основном семейства скумбриевых (скумбрии, пеламиды и другие). В России под торговым названием «макрель» понимаются все виды рыб из семейства скумбриевых, кроме атлантической скумбрии, которая поступает на рынок как «скумбрия». Также часто «макрель» продаётся под названием «скумбрия», вводя потребителя в заблуждение.

 Примечания 

 Литература 
 Bony Fishes Scombridae: Mackerels and tunas p. 1836—1848
 A. F. Bannikov'' Systematic position, composition, and origin of the Family Scombridae — Moscow: Institute of Palaeontology, USSR Academy of Sciences, 1981.

Ссылки 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб